

Приозерне сільське поселення — сільське поселення, Борзинський район, Забайкальський край
 Приозерне сільське поселення — сільське поселення, Корткероський район, Республіка Комі
 Приозерне сільське поселення — сільське поселення, Надимський район, Ямало-Ненецький автономний округ, Тюменська область